Romano Lazzeroni (1930-2020) – glottologo italiano
 Virgilio Lazzeroni (1915-2000) – psicologo italiano